Перша громадянська війна у Лівії — збройний конфлікт у 2011 року в Лівії між прихильниками і противниками Муамара Каддафі.
 Друга громадянська війна у Лівії — збройний конфлікт у 2014-2020 років в Лівії, що став наслідком повалення багаторічного правління Муамара Каддафі і боротьбою за владу між різними групами впливу.
  — збройний конфлікт у 1790-1795 роках в Османській Триполітанії за наступництво паші Тріполі.